

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 
 Drabinka eliminacji 

US Open 2010
US Open – gra pojedyncza mężczyzn